Ванда Мария Хэдэрян (, род. 3 мая 1976) — румынская спортивная гимнастка. На Олимпийских играх 1992 года в составе команды Румынии стала серебряной призёркой (в командных соревнованиях). В команде также завоевала бронзу на чемпионате мира в 1991 году, а на Чемпионате Европы 1992 года стала бронзовой призёркой в абсолютном первенстве.

Примечания

Ссылки 
 
 Результаты на сайте Gymn.ca

Родившиеся в 1976 году
Родившиеся в Клуж-Напоке
Гимнасты Румынии
Гимнасты (спортивная гимнастика)
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1992 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1992 года